Németország
Obrigheim, település Baden-Württemberg tartományban
Obrigheim, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban